„Колите 3“ () е американски компютърно-анимиран филм от 2017 г., трето продължение от филмовата поредица „Колите“, продуциран от Pixar Animation Studios и се разпространява от Walt Disney Studios Motion Pictures.

Синхронен дублаж

Външни препратки 
 
 
 
 Официален сайт

Източници 

Компютърни анимационни филми
Филми от 2017 година
Анимационни филми от 2017 година
Анимационни филми на „Дисни“
Филми на Пиксар